Seznam dílů seriálu Mad Dogs může znamenat:
 Seznam dílů britského seriálu Mad Dogs
 Seznam dílů amerického seriálu Mad Dogs